

Anthroponyme

Prénom 
Robert, un prénom masculin notamment porté par :
 Robert, un noble franc de Neustrie du , chancelier de Clotaire III, roi des Francs en Neustrie ;
 Robert, un noble franc qui eut de hautes responsabilités en Neustrie au  ;
Robert, évêque de Cornouaille mort en 1130 ;
 Robert, un prélat français du  ;
 Robert (-1167), évêque de Rennes ;
 Robert de St. Albans, (?-1187), chevalier templier anglais ;
 Robert de France (1296-1308), fils de Philippe IV le Bel ;
 Robert, un prélat français du  ;
 Robert, mort vers 1427 est le  (Écosse) vers 1370-1427 ;
 Robert, un prélat français du  ;
 Robert, né à Paris et mort après , est un cardinal français du  et du début du .

Hagionyme 
 , un hagionyme porté par plusieurs saints du christianisme.

Patronyme 
 Robert, un patronyme ;

Pseudonyme 
 Robert, un pseudonyme notamment porté par :
 Robert (1971-), un footballeur brésilien ;
 Robert (1981-), un footballeur brésilien ;
 Ted Robert, de son vrai nom Robert Gurtner (1943-), un auteur-compositeur suisse.

Toponyme 

 Lac Robert, un plan d'eau de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), en Jamésie, au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada ;
 Robert Lee, une ville américaine ayant le siège du comté de Coke, dans l’État du Texas ;
 Robert, un affluent de la Gitte, dans le département français des Vosges ;
 Île Robert, une île de l'archipel des îles Shetland du Sud ;
 Île Robert, une île chilienne dans la province de Última Esperanza, en région de Magallanes et de l'Antarctique chilien ;
 Le Robert, une commune française de la Martinique ;
 , plusieurs localités, au Canada, en France et en Suisse.

Titres 

 Le Robert et Le Nouveau Petit Robert, dictionnaire des noms communs de la langue française, et, en général, les Dictionnaires Le Robert (du nom de leur créateur Paul Robert) ;
 Robert, un roman d'André Gide paru en 1930.

Autres 
 Robert College, d'Istanbul, en Turquie
 Biberon Robert, inventé par le Français Édouard Robert dans les années 1860 ; de ce nom provient l'utilisation argotique du mot « robert » pour désigner un sein
 Roberts, les récompenses principales du cinéma danois, décernées par la Danmarks Film Akademi depuis 1984
 Plant Robert, une variété de raisin gamay

Références

Voir aussi 
 
 Robertiens
  
 

Patronyme français